Senokos este numele mai multor localități din Bulgaria, Republica Macedonia și Serbia:

Bulgaria 
 Senokos, sat în comuna Simitli, regiunea Blagoevgrad
 Senokos, sat în comuna Balcic, regiunea Dobrici

Republica Macedonia 
 Senokos, sat în Comuna Dolneni
 Senokos, sat în Comuna Vrabcișe

Serbia 
 Senokos, sat în Comuna Dimitrovgrad, Districtul Pirot